Ardon eller Ardón kan avse:

Geografi

Frankrike 

 Ardon, Loiret, 
 Ardon, Jura,

Ryssland 
 Ardon, Ryssland, ort, Nordossetien,

Schweiz 
 Ardon, Valais, ort och kommun,

Spanien 
 Ardón, Spanien, ort och kommun,